— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Нандзё Бунъю (1849—1927) — один из крупнейших буддологов Японии, основатель японской школы санскритологии, буддийский священнослужитель.
 Нандзё, Ёсино (род. 1984) — японская сэйю.

Вымышленные персонажи 
 Кодзи Нандзё — персонаж манги «Zetsuai 1989».
Такаси Нандзё --- персонаж фильма <Каратист-Убица 1973>

География 
 Нандзё — город в Японии, находящийся в префектуре Окинава.